Il dottor Miracolo (Murders in the Rue Morgue) – film del 1932 diretto da Robert Florey
 I terrificanti delitti degli assassini della via Morgue (Murders in the Rue Morgue) – film del 1971 diretto da Gordon Hessler